

Astronomia 
 N4 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 N4 – codice vettore IATA della compagnia aerea Nordwind Airlines, aeroporto di Mosca-Šeremet'evo (Russia) (prima del 2009 codice di Minerva Airlines)

Strade 
 N4 – strada nazionale belga Bruxelles-Arlon
 N4 – strada nazionale irlandese Dublino-Sligo
 N4 – strada nazionale sudafricana Lebombo—Skilpadshek

Strumenti musicali 
 N4 – chitarra costruita da Washburn su indicazione del chitarrista portoghese Nuno Bettencourt (chitarrista degli Extreme), facente parte delle N series